Komunia święta – sakrament
 Pierwsza komunia święta
 Komunia – świętych obcowanie, społeczność świętych
 Komunia – jedność chrześcijan